Сезон 2014/2015 — 1-й сезон для «РБ Лейпциг» во второй Бундеслиге и 6-й год со дня основания футбольного клуба.

Соревнования

Тренерский штаб

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 18 250 000

Пришли в аренду 

Общие расходы:  € 600 000

Ушли из клуба 

Общий доход:  € 0

Ушли в аренду

Доходы от трансферов 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в евро. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  12 650 000

Зима:  6 200 000

Всего:  18 850 000

Доходы 
Лето:  0

Зима:  0

Всего:  0

Прибыль 
Лето:  12 650 000

Зима:  6 200 000

Всего:  18 850 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
|colspan="10" style="background:#FADFAD " align="center"|Вратари

|-
|colspan="10" style="background:#DFFF00 " align="center"|Защитники

|-
|colspan="10" style="background:#E0FFFF " align="center"|Полузащитники

|-
|colspan="10" style="background:#E0B0FF " align="center"|Нападающие

|-
|colspan="10" style="background:#FFE4E1 " align="center"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи

Дисциплинарные показатели

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок Германии

Вторая Бундеслига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания 

РБ Лейпциг